Europejska Partia Ludowa (ang. European People’s Party) – europejska partia polityczna
 Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) – frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim
 Enhanced Parallel Port – jeden z trybów pracy portu równoległego w komputerach klasy PC
 Ekumeniczny Przekład Przyjaciół – katolicko-prawosławno-zielonoświątkowy przekład Biblii powstały w latach 1982–2012
 Extensible Provisioning Protocol – protokół wymiany danych między rejestratorami DNS